Doppelgänger steht für:
 Doppelgänger, eine Person, die einer anderen ähnelt

Filme:
 Doppelgänger (1969), deutscher Titel Unfall im Weltraum – Regie: Robert Parrish
 Doppelgänger (1971), 13-teilige Jugendserie im ZDF – Regie: Wolfgang Teichert
 Doppelgänger (1988) – Regie: Emanuel Boeck
 Doppelganger (1993), deutscher Titel Mask of Murder 2 (Doppelgänger) – Regie: Avi Nesher
 Doppelgänger (2003) (Dopperugengâ) – Regie: Kiyoshi Kurosawa

Der Doppelgänger steht für:
 Der Doppelgänger, Lied aus dem Schwanengesang von Franz Schubert (1828)
 Der Doppelgänger (Dostojewski), Erzählung von Fjodor Dostojewski (1846)
 Der Doppelgänger (Dürrenmatt), Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt (1960)
 Der Doppelgänger (Saramago), Roman von José Saramago (2002)

Film und Fernsehen:
 Der Doppelgänger (1934) – Regie: E. W. Emo

 Der Doppelgänger (1947), auch In Teufels Krallen (Copie conforme) – Regie: Jean Dréville 
 Der Doppelgänger (1979) (Dwoinikat) – Regie: Nikolai Wolew
 Didi – Der Doppelgänger (1983) – Regie: Reinhard Schwabenitzky
 Der Doppelgänger (1985, Leroy) (Double Face) – Regie: Serge Leroy
 Der Doppelgänger (1985, Wallroth) – Regie: Werner W. Wallroth
 Der Doppelgänger (1987) (Otstupnik) – Regie: Valerie Rubintschik

Die Doppelgänger steht für folgende Filme:
 Laurel und Hardy: Die Doppelgänger (1936) – Regie: Harry Lachman
 Die Doppelgänger (1966) (Colpa maestro al servizio di sua Maestà britannica) – Regie: Michele Lupo
 Die Doppelgänger (1982) (Double Switch) – Regie: David Greenwalt

Ein Doppelgänger steht für:
 Ein Doppelgänger, Novelle von Theodor Storm (1887)

Siehe auch:
 Doppelganger
 Double
 Der elektronische Doppelgänger (1979), Film von Konstantin Bromberg
 Die Doppeltgänger, Erzählung von E. T. A. Hoffmann
 The Doppelgängers, neuseeländische Musikgruppe
 Doppelgängererlebnis, siehe dazu Autoskopie